Торговая улица  (, первоначально Шёндорфская улица/Schöndorfská ulica, во времена Первой чехословацкой республики Венгерская улица/Uhorská ulica, после второй мировой войны — улица Молотова/Molotovova ulica; , ) — улица в Старом городе Братиславы (Словакия). Расположена в историческом центре города. Является продолжением Михайловской улицы и заканчивается Площадью Коллара.

Возникла как главная улица бывшего Шёндорфского предместья и вела от Михайловских ворот к Шёндорфским воротам, располагавшимся на внешнем палисадном укреплении города. Самые старые дома на Торговой улице были построены в XVIII веке. 

Своё название получила, вероятнее всего, так как являлась одной из центральных улиц Братиславы и практически по всей её длине расположены торговые и ресторанные заведения. Наряду с некоторыми другими считается местом прогулок. В 2005 и 2006 годах была полностью отреставрирована, по всей улице было заменено асфальтовое покрытие, обновлены трамвайные пути.

Недалеко от знаменитого отеля «Краун Плаза» пересекается с Почтовой улицей, преобразованной в пешеходную зону, благодаря чему данное городское пространство используется горожанами и гостями столицы как место прогулок и отдыха.

Галерея

Примечания 

Улицы Братиславы